Miejscowości w USA:
 Neenah – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago
 Neenah – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago
Gminy w USA:
 Neenah (ang. Neenah Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago